Scheenstia es un género extinto de pez neopterigio del período Cretácico. Sus fósiles se han hallado en Baviera (Alemania), Francia, e Inglaterra.

Scheenstia es frecuentemente representado como la presa del gran dinosaurio carnívoro Baryonyx walkeri debido a que se han encontrado escamas y dientes de estos peces en la región estomacal de un espécimen fósil de B. walkeri. Los restos de este pez fueron previamente referidos al género emparentado Lepidotes, pero todas las especies cretácicas de ese género han sido desde entonces reclasificadas como Scheenstia siguiendo análisis filogenéticos detallados.

Clasificación
Scheenstia es un género de lepisosteiforme que está relacionado con Lepidotes. Este último ha sido uno de los mayores taxones cajón de sastre entre los peces actinopterigios; un estudio publicado en 2012 encontró que algunas de las especies referidas a este pertenecían en realidad a tres géneros distintos y distantemente relacionados. Scheenstia también está relacionado con Isanichthys. Un cladograma mostrando las relaciones de Neopterygii fue publicado en esa revisión, y una versión simplificada con las especies anteriormente asignadas a Lepidotes se muestra a continuación.

Referencias

Lepisosteiformes
Fósiles del Cretáceo
Actinopterigios fósiles